Calomarde ist eine Bezeichnung für:

Calomarde (Teruel), Gemeinde in der spanischen Provinz Teruel, Autonome Region Aragonien
Francisco Tadeo Calomarde (1773–1842), spanischer Staatsmann